El Torneig de Tòquio 2015, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'octubre del 2015 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista suís Stan Wawrinka va guanyar el seu quart títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
ATP World Tour 2015